А́ттингер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Аттингер, Бернард (род. 1953) — швейцарский кёрлингист.
 Аттингер, Вернер (род. 1951) — швейцарский кёрлингист.
 Аттингер, Курт (1951—2011) — швейцарский кёрлингист.
 Аттингер, Петер (род. 1951) — швейцарский кёрлингист.
 Аттингер, Петер ст. (род. 1923) — швейцарский кёрлингист.
 Аттингер, Руди (род. 1953) — швейцарский кёрлингист.
 Аттингер, Феликс (род. 1987) — швейцарский кёрлингист.
 Аттингер, Эви (урожд. Рюгзеггер) — швейцарская кёрлингистка.
 Сандра Рамштайн-Аттингер (урожд. Сандра Аттингер, род. 1984) — швейцарская кёрлингистка.